Cochabamba – miasto w Boliwii
 Cochabamba – departament Boliwii